It's Raining – album di Rain del 2004
 It's Raining – singolo di Irma Thomas del 1962
 It's Raining – singolo dei Darts del 1978
 It's Raining – singolo di Rain del 2004